Натуральне число 19
 19 рік до нашої ери
 19 рік нашої ери
 19 століття до нашої ери
 19 століття нашої ери